Mezőcsát beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Mezőcsát
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Mezőcsát
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Mezőcsát